Květa Fialová (1929-2017), est une actrice tchèque.
 Lucie Fialová (1988-), est une joueuse professionnelle de squash tchèque.

Patronyme tchèque